Questo nome comune italiano si può attribuire a due pesci:
Lampris guttatus
 Odontesthes bonariensis